Die Abkürzung GGL steht für:
 Global Gaming League, eine amerikanische E-Sport-Liga
 den Typograf Günter Gerhard Lange
 Gusseisen mit Lamellengrafit, Grauguss
 Gleichgewichtslinie des Gütermarktes; siehe Regimes von Malinvaud
 Gegenleistung
 den Gruppenleiter-Grundlehrgang, siehe auch Jugendleitercard
 die österreichische Hilfsorganisation Gemeinsam gegen Landminen
 Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder
 Gemeinschaft Großdeutscher Lokomotivfabriken

Ggl steht für:
Gegengleis

ggl. steht für:
 gottgläubig, siehe Gottgläubigkeit

Abkürzung